Villsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Villsjön, Dalarna, sjö i Säters kommun, 
Villsjön (Gnarps socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun,  (1,23 km²)
Villsjön (Mo socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun och Söderhamns kommun,  (50 ha)
Villsjön, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (2,3 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn